Nokia 5300 XpressMusic — это сотовый телефон серии Nokia Series 40, производится Nokia. Устройство поступило в продажу в третьей четверти 2006 года. Nokia 5300 — один из самых популярных и самых продаваемых телефонов серии XpressMusic.

Описание 
Телефон выполнен в форм-факторе слайдер, имеет экран с разрешением 240 на 320 точек и CMOS-камеру 1.3 МП. Сбоку имеется три кнопки управления плеером (включить плеер, следующая песня, предыдущая песня), при подключении наушников через разъем 2.5 мм появляется возможность прослушивания радио. Также есть разъем для карт памяти MicroSD до 2 ГБ и процессор на 237 Мгц.

На Nokia 5300 можно пользоваться интернетом через GPRS. Телефон мог открывать мобильные версии таких сайтов, как Friendster, Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Google, YouTube, Multiply и т. д.

Общие характеристики

Примечания

Ссылки 
 Nokia 5300 на сайте mobile-review.com

5300